Augustus (keizer), de eerste keizer van het Romeinse Rijk
 Augustus (titel), een titel van deze eerste en latere keizers van Rome
 Augustus (maand), de achtste maand van het jaar in de gregoriaanse kalender
 Augustus (uitgeverij), een voormalige Nederlandse uitgeverij, sinds 2012 onderdeel van Atlas Contact
 Augustus (voornaam)
 Augustus (boek), een boek uit 1972 van de Amerikaanse schrijver John Edward Williams